Gemeindebezirk steht für:

 ein zu einer Gemeinde gehörendes Gebiet
 einen der Wiener Gemeindebezirke